Castello di Viano – a Fivizzano in provincia di Massa-Carrara
 Castello di Viano – a Viano in provincia di Reggio Emilia